Лехитски се може односити на:
Лехитски језици